la Cèpe, cours d'eau français qui coule dans le département de l'Allier ;
 Plage de la Cèpe, en Charente-Maritime ;
 Pont de la Cèpe, un pont sur la Charente, en Charente-Maritime.